Anatomia:
 Caudal, en els animals de simetria bilateral relatiu a la part posterior d'aquestos, vegeu termes anatòmics de localització#Regió caudal
 Branques caudals, parell de protuberàncies semblants a apèndix o espines tret característic dels crustacis primitius, situades en el somite anal (segment de tèlson) 
 Aleta caudal, aleta situada a la cua d'un animal nedador 
 Miscel·lània:
 Caudal Deportivo de Mieres, club de futbol del municipi de Mieres (Astúries) 
 Comarca del Caudal, comarca del Principat d'Astúries 
 Riu Caudal, riu d'Astúries afluent del Nalón que naix a Sovilla (Mieres), en la confluència dels rius Lena i Ayer